Entre ciel et terre est le titre de plusieurs œuvres :
  () (1965), série télévisée canadienne ;
 Entre ciel et terre () (1993), film américain de Oliver Stone ;
 Entre ciel et terre (1995), court métrage français de Jacques Maillot ;
 Entre ciel et terre (2000), livre de Shi Bo sur l'histoire de la calligraphie chinoise ;
 Entre ciel et terre (2005), court métrage français de Delphine Lemoine ;
 Entre ciel et terre (2009), bande dessinée de la serie Mamette dessinée par Nob ;
 Entre ciel et terre (2010), roman de l'écrivain islandais Jón Kalman Stefánsson, traduit en français par Éric Boury.